Comtat est un mot occitan et catalan qui signifie comté, et qui désigne :
 le Comtat, une comarque espagnole de la province d'Alicante, communauté valencienne, Espagne.
 le comtat d'Avignon et,
 le Comtat Venaissin, une partie du département de Vaucluse.